Игнатович, Николай Иванович (1940—1992) — советский и белорусский государственный деятель, Генеральный прокурор Белоруссии.
 Игнатович, Николай Клементьевич (1899—1950) — советский гидрогеолог, лауреат премии имени Ф. П. Саваренского (1949).